Il detentore del titolo era Carlos Berlocq, ma non ha partecipato al torneo.

Richard Gasquet ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Nick Kyrgios per 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Feliciano López (secondo turno)
 Kevin Anderson (secondo turno)
 Tommy Robredo (ritirato)
 Leonardo Mayer (secondo turno)

  Richard Gasquet (campione)
  Jérémy Chardy (primo turno)
  Nick Kyrgios (finale)
<li>  Gilles Müller (quarti di finale)

Qualificati 

  Kenny de Schepper (secondo turno)
  Constant Lestienne (primo turno)

  Martin Fischer (primo turno)
  Roberto Carballés Baena (primo turno)

Lucky loser
  David Vega Hernández (secondo turno)

Wildcard 

  Gastão Elias (primo turno)
  Rui Machado (secondo turno)

<li>  Frederico Ferreira Silva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2015
ATP World Tour 2015